een Europese weg, zie Europese weg 26
een maat Edison-schroefdraad